Christian Rosenkrantz er navnet på flere personer:

 Christian Rosenkrantz (1672-1736) – dansk godsejer, gehejmeråd og amtmand
 Christian Rosenkrantz (1766-1817) (1766-1817) – dansk godsejer, lensbaron og vicelandsdommer
 Christian Rosenkrantz-Charisius (1828-1920) – dansk proprietær, lensbaron, kammerherre og hofjægermester